Schirn steht für:

 ursprünglich ein offener Verkaufsstand oder die Fleischbank, siehe unter Scharn
 verkürzt die Schirn Kunsthalle Frankfurt

Schirnen ist der deutsche Name von Șirnea, einem Dorf im Kreis Brașov (Rumänien).

Siehe auch:
Tschirn